Sinfonia n. 32 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 32 di Wolfgang Amadeus Mozart